Lasarte (restaurant), restaurant a Barcelona
 Toponímia:
 Lasarte (Àlaba), poble pertanyent al municipi de Vitòria 
 Lasarte-Oria, municipi de Guipúscoa, de la comarca del Donostialdea
 Biografies:
 Erasme de Lasarte i de Janer (Barcelona, 1865- 1938), pintor 
 Joan de Lasarte i Karr (Barcelona, 1892 – 1960), professor i enginyer elèctric, especialitzat en electrònica i luminotècnia
 José María Lasarte Arana (Sant Sebastià, 1912-1974), advocat i polític basc, militant del PNB i d'ELA-STV 
 Josep Maria de Lasarte i de Janer (Barcelona, 1857- 1921), advocat, poeta, escriptor, autor teatral i periodista
 Julio de Lasarte Pessino (Trubia, 1862 - Barcelona, 1932), capità de cavalleria de l'exèrcit espanyol
 Manuel de Lasarte i Rodríguez-Cardoso (Barcelona, 1830- 1901), periodista, polític, poeta i dramaturg  
 Martín Lasarte (Montevideo, Uruguai, 1961), futbolista i entrenador de futbol 
 Nicolás Lasarte Arana (Villabona, 1917 - Sant Sebastià, 1994), advocat i polític basc, alcalde de Sant Sebastià durant el franquisme